DasHerrendoppel der Wimbledon Championships 2011 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidiger waren Jürgen Melzer und Philipp Petzschner.

Im Finale trafen Bob und Mike Bryan auf Robert Lindstedt und Horia Tecău, welches die Zwillingsbrüder in drei Sätzen gewannen. Dies war ihr elfter gemeinsamer Grand-Slam-Erfolg, und bei der fünften Finalteilnahme der zweite Titel in Wimbledon.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 17. bis 19. Juni 2011 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kamen vier Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Turnierplan Herrendoppel (PDF-Datei; 17 kB)
 Turnierplan auf der ITF-Homepage (englisch)

Herrendoppel
2011